Benson and Hedges Masters 1988 – nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 24–31 stycznia 1988 roku w Wembley Conference Centre w Londynie.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Dennis Taylor, który przegrał w pierwszej rundzie z Mikiem Hallettem.

W finale turnieju Anglik Steve Davis pokonał Mike'a Halletta.

Nagrody 
Zwycięzca: £56 000

Łączna pula nagród: £225 000

Faza zasadnicza turnieju

Bibliografia 
 Snooker Database

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1987/1988

1988 w sporcie
Masters